Гребеник Інна Мар'янівна — заслужений лікар України.
 Гребеник Мар'ян Васильович (* 1954) — український вчений в галузі медицини, кардіолог. Доктор медичних наук, професор.

 Новий Гребеник — село у Роздільнянському районі Одеської області.
 Труд-Гребеник — село в Роздільнянському районі Одеської області. Станом на 2020 рік населення відсутнє.

Примітки